È vegano.

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2013.

Club

Nazionale

Palmarès

: 2005-06

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni